Ла Сеиба 1. Сексион има више значења:

 Ла Сеиба 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сеиба 1. Сексион, Руиз Кортинес (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику